De Carusioidea zijn een clade van hagedissen die de familie Xenosauridae (knobbelhagedissen) uit Midden-Amerika en het uitgestorven geslacht Carusia uit het Laat-Krijt van Mongolië omvat. De groep werd benoemd in 1998 door Gao en Mark Norell nadat een zustergroepverwantschap werd gevonden tussen Carusia en Xenosauridae. 

Fylogenetische analyse geeft aan dat Carusioidea de meest basale clade is binnen Anguimorpha. De clade is in 2010 door Jack Lee Conrad gedefinieerd als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Carusia intermedia en Xenosaurus grandis; en al zijn afstammelingen.

Kenmerken van Carusioidea zijn onder meer dicht bij elkaar gelegen oogkassen, gescheiden door gefuseerde voorhoofdsbeenderen, een verbinding tussen het jukbeen en squamosum onder de supratemporale boog en een bedekking van benige osteodermen over het schedeldak. 

Hieronder is een cladogram met de fylogenetische verwantschappen van carusioïden naar Gao en Norell (1998):

Uitgestorven reptielen